lakierowanie (technologia) – powlekanie wyrobu przezroczystą powłoką lakieru
 lakierowanie – przedstawianie faktów w sposób nieprawdziwy, a jednocześnie pochlebny dla kogoś lub czegoś

Zobacz też 
 lakierowanie druku

Przypisy